Сезон 2015/2016 — это 4-й сезон чемпионата Национального дивизиона ИзХЛ
Победителем турнира стали хоккеисты «Драгонс — 2», но они отказались от перехода в высшую лигу.

Регламент 
Команды разыграли двукруговой турнир.

Составы команд

Участники 
В Национальном Дивизионе играло 10 команд.
2 команды из Нес-Ционы «Драгонс — 2» и «Драгонс — 3», 2 представителя клуба «Ришон Девилз» из Ришон-ле-Циона «Монстерс Ришон» и «Легион Ришон», «Айс Тайгерс», а также «Сильвер Фокс» Йехуд, «Уайт Беэрз» из Тель-Монда, КИХШ-3 из Метулы и два представителя клуба из Холона «Тартлес Холон» и «Ниндзяс Холон».

Регулярный чемпионат 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры сезона 2015/2016 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным протоколов сыгранных матчей

См. также

Ссылки 
 

Лига леумит по хоккею
Израиль